Бори́с Абра́мов:
 Абрамов, Борис Александрович (1922—1994) — советский учёный.
 Абрамов, Борис Иванович (род. 1950) — советский и российский инженер, учёный в области электропривода.
 Абрамов, Борис Михайлович (1933—2017) — советский футболист, тренер.
 Абрамов, Борис Николаевич (1897—1972) — русский писатель и поэт, педагог.
 Абрамов, Борис Николаевич (род. 1963) — украинский актёр.
 Абрамов, Борис Петрович (1926—1973) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.